Лендер — фамилия.

Известные носители 
 Лендер, Владимир Францевич (1910—1981) — советский конструктор артиллерийского вооружения.
 Лендер, Николай Николаевич (1864—1924) — прозаик, очеркист, журналист.
 Лендер, Сергей Владимирович (1945—1991) — советский культурист. Один из самых известных советских культуристов 1970-х годов; умер от рака крови. Лендер был прототипом гладиатора главки «К Клавдии» поэмы «Кинфия» Елены Шварц (1980).
 Лендер, Франц Францевич (1881—1927) — русский советский конструктор артиллерийского вооружения.
 Лендер, Фредерик (1821—1862) — американский исследователь и военный, генерал федеральной армии в годы гражданской войны в США.